

Patronyme 
 Saint Thuribe, successeur de Saint Julien;

Toponyme 
 Saint-Thuribe, ville du Québec dans la MRC de Portneuf dans la région de la Capitale-Nationale.